Bandungan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Bandungan, Semarang, by, 
 Bandungan, Madiun, by, 
 Bandungan, Pamekasan, by, 
 Bandungan, Klaten, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar